Joaquín López Puigcerver (1841-1906), un advocat i polític espanyol.
 Joaquín López-Dóriga y Ruiz de la Escalera (1848-1911), un advocat, banquer i polític espanyol.